Golyam Rezen är en bergstopp i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofija-grad, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Toppen på Golyam Rezen är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Golyam Rezen är bergig åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Golyam Rezen är den högsta punkten i trakten. Runt Golyam Rezen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Sofia,  km norr om Golyam Rezen. 

I omgivningarna runt Golyam Rezen växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sofija-grad
Berg i Bulgarien 2000 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll